Эстебес Турсуналиев (; 1931—2005) — советский, киргизский акын (поэт-импровизатор, певец, музыкант-инструменталист (исполнитель на комузе). Народный артист СССР (1988), Народный артист Казахстана (1994).

Биография 
Родился 5 мая 1931 года в селе Каинды (по другим источникам — в селе Кара-Арча) (ныне  Таласской области, Киргизия) в семье крестьянина-бедняка. Отец, Турсуналы, был хорошим комузистом, мать, Арпаян, — сказочницей, поминальщицей-кошокчу.

С 1939 по 1946 год учился в Аральской СШ, участвовал в художественной самодеятельности. В 1946 году народный акын—импровизатор Алымкул Усенбаев заметил способного мальчика и привёз его во Фрунзе (ныне Бишкек).

С 1947 года — артист Киргизской государственной филармонии им. Т. Сатылганова, стал учеником известных киргизских акынов—импровизаторов, токме и музыкантов — Алымкула Усенбаева, Карамолдо Орозова, Ибрая Туманова, Атая Огонбаева, Калыка Акиева, Исмаила Борончиева и др. Выступая вместе с ними, побывал во всех уголках Кыргызстана.

Был ведущим солистом филармонии, исполняющим фольклорные песни киргизского народа.

В 1976 году создал фольклорную группу «Эл шайырлары» («Народные импровизаторы»), с которой гастролировал в Индии, Бельгии, Швеции, Франции, Японии и др.

Вёл педагогическую работу в Кыргызской национальной консерватории, профессор.

Снимался в кино («Выстрел на перевале Караш», 1968).

Автор литературных сочинений. Печатался с 1950 года. Член Союза писателей Кыргызстана. Член Союза писателей СССР с 1967 года.

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики первого созыва.

Турсуналиев Эстебес умер 11 октября 2005 года в Бишкеке. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

Семья 
 Жена — Райгуль. 
 Дети — Съездбек, Насыпбек, Эркинбек, Таалайбек, Толкуна, Нурдин, Айнура, Нурлан.

Творчество 
Создал множество разножанровых песенных произведений, популярных в Кыргызстане. В совершенстве владел исполнительским стилем «Терме», исполнение его было ярким и темпераментным. Неоднократно обращался и к большому эпосу, выступал с чтением некоторых эпизодов «Манаса».

Автор восьми книг. С 1952 года вместе с Т. Тыныбековым писал стихисостязания — айтыши, которые исполнялись под сопровождение комуза. Первый поэтический сборник «Акындын үнү» («Голос поэта») издан в 1960 году. Автор ряда сборников стихотворений и песен, айтышей, здравниц и др.

Награды и звания 
 Заслуженный артист Киргизской ССР (1964)
 Народный артист Киргизской ССР (1972)
 Народный артист СССР (1988)
 Народный артист Казахстана (1994)
 Государственная премия Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1974)
 Орден «Знак Почёта» (1958)
 Орден «Манас» I степени (2001)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Премия Международной ассоциации содействия возрождению духовности «Руханият» (1999)
 Почётные Грамоты Верховного Совета Киргизской ССР.

Примечания 

Члены Союза писателей СССР
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Комузисты
Преподаватели Кыргызской консерватории
Народные артисты Казахстана
Депутаты Жогорку Кенеша
Киргизские акыны
Заслуженные артисты Киргизской ССР
Народные артисты Киргизской ССР